Salk peut désigner :
 Jonas Salk, un biologiste américain et inventeur du premier vaccin contre la poliomyélite ;
 Lee Salk, un psychologue pour enfants américain, frère de Jonas Salk ;
 Salk Institute for Biological Studies, un institut de recherche scientifique fondé par Jonas Salk.